El término Výselki  o Víselki () puede referirse a:

Výselki (Arjánguelsk), localidad del óblast de Arcángel, en Rusia.
Výselki (Belgorod), localidad del óblast de Belgorod, en Rusia.
Výselki (Kaliningrado), localidad del óblast de Kaliningrado, en Rusia.
Výselki (Ferzikovo, Kaluga), localidad del raión de Ferzikovo del óblast de Kaluga, en Rusia.
Výselki (Sujínichi, Kaluga), localidad del raión de Sujinichi del óblast de Kaluga, en Rusia.
Výselki (Kírov), localidad del óblast de Kírov, en Rusia.
Výselki (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar, en Rusia.
Výselki (Kursk), localidad del óblast de Kursk, en Rusia.
Výselki (Lípetsk), localidad del óblast de Lípetsk, en Rusia.
Výselki (Mordovia), localidad de la república de Mordovia, en Rusia.
Výselki (Oremburgo), localidad del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Výselki (Oriol), localidad del óblast de Oriol, en Rusia.
Výselki (Pskov), localidad del óblast de Pskov, en Rusia.
Výselki (Rýbnoye, Riazán), localidad del raión de Rýbnoye del óblast de Ryazán, en Rusia.
Výselki (Spask, Riazán), localidad del raión de Spask del óblast de Ryazán, en Rusia.
Výselki (Samara), localidad del óblast de Samara, en Rusia.
Výselki (Sarátov), localidad del óblast de Sarátov, en Rusia.
Výselki (Vladímir), localidad del óblast de Vladímir, en Rusia.

Víselki (Ucrania), localidad de Ucrania, en Rusia.